Players — другий міні-альбом американського репера Too Short, виданий 27 травня 1985 р. Виконавчий продюсер: Дін Годжес.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Too Short
Англомовні музичні альбоми